Ольга-Александра Порфирьевна Бажа́нская-Озарке́вич (; 30 декабря 1866, Львов — 15 июля 1906, Закопане) — украинская , фольклористка, , общественный деятель. В замужестве — Озаркевич. Литературные псевдонимы — «Оксана», «Олеся Б.»

Биография 
Ольга-Александра Бажанская родилась 30 декабря 1866 года во Львове. Дочь священника, композитора, музыковеда, писателя, фольклориста Порфирия Бажанского.

В 1885 году окончила Львовскую учительскую семинарию. Музыки училась у отца И. Гуневича (Львов). После окончания семинарии учительствовала в селе Сороки и в городе Городок. Учила игре на фортепиано.

Принимала активное участие в женском движении. В 1891 году стала одним из организаторов в Львове музыкально-хорового общества «Боян». Умерла 15 июля 1906 года в городе Закопане. Похоронили Бажанскаю-Озаркевич во Львове на Лычаковском кладбище.

Концертная деятельность 
В 1892—1900 годах Бажанская-Озаркевич выступала как пианистка на концертах общества «Боян», посвященных Тарасу Шевченко и Маркиану Шашкевичу.

Аккомпанировала на концертах во Львове певцам Соломии Крушельницкой (1892, 1894, «Ой люли, люли» и «Ой мисяцю, мисяченьку» Николая Лысенко, «В гаю, гаю» Дениса Сичинского), Марии Павликов, Ивану Скалишу и другим.

В репертуаре Бажанской-Озаркевич были фортепианные произведения украинских и зарубежных композиторов, в частности Николая Лысенко, Фридерика Шопена, Ференца Листа, Роберта Шумана.

По определению «Энциклопедии украиноведения», Ольга-Александра Бажанская — первая украинская профессиональная пианистка в Галиции.

Композитор Остап Нижанковский посвятил Бажанской-Озаркевич произведение «Над озером» (1894).

Литературное творчество 
В 1887 году в альманахе «Первый венок» опубликовала новеллу «Кондрат» (о тяжелой судьбе солдата), стихотворение «Когда-то было».

В 1891 году в журнале «Народ» опубликовала повесть «5.V 1891», посвященную судьбе женщины-интеллигентки в тогдашнем обществе.
Переводила произведения польского писателя Владислава Оркана (рассказ «Полдник», «Отступник», «Ясная Поляна», «Над Бердом»).

В Сороках записала пословицы, которые Иван Франко поместил в своем издании «Галицко-русские присказки» (1901—1910).

Записанные Бажанской-Озаркевич песни вошли в сборник «Народные галицкие мелодии» (Львов, 1905—1912, части 1-10), составителем которого был Порфирий Бажанский.

Литература 
 Бажанська Ольга-Олександра // Енциклопедія українознавства. В 10-ти т. / Гол. ред. В. Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989. — Т. 1. — С. 82. 
 Полєк В. Т. Бажанська-Озаркевич Олександра Порфирівна // Українська літературна енциклопедія. — Т. 1. — К., 1988. — С. 110.
 Бажанські //  — С. 40.
 Бажанські // Мистецтво України: Біографічний довідник / Упорядники: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. За редакцією А. В. Кудрицького. — : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9. — С. 34.
 Медведик П. К. Бажанська-Озаркевич Олександра Порфирівна // Енциклопедія сучасної України. — Т. 2. — К., 2003. — С. 74.
 Записки НТШ. — Т. 226. — Львів, 1993. — С. 374—375.

Переводчики Украины
Пианисты Украины
Украинские писатели
Фольклористы Украины
Общественные деятели Украины
Родившиеся во Львове
Умершие в Закопане
Похороненные на Лычаковском кладбище